La structure porteuse du pays du Revermont est une ancienne structure de regroupement de collectivités territoriales françaises, située dans le département du Jura. Elle regroupait les communautés de communes d' Arbois, Vignes et Villages - Pays de Louis Pasteur , du comté de Grimont et du pays de Salins-les-Bains. La communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura, créée le  s'est substituée à cette structure.

Liens externes
 Site internet du Pays du Revermont

Revermont
Intercommunalité dans le département du Jura